Acadien peut désigner :
 Acadien, un habitant de l'Acadie ;
 acadien, la langue des Acadiens ;
 Acadien, un ancien nom du Miaolingien, la partie centrale du Cambrien ;
 Acadien, un train de passagers exploité par the Southern Pacific.